Hugo André Rodrigues Seco est un footballeur portugais né le  à Lousã. Il évolue au poste d'attaquant au sein du SC Farense.

Biographie 

Natif de Lousã, Hugo Seco se forme dans divers clubs jeunes de la région de Coimbra, et finit sa formation dans le club majeur qu'est a l'Associação Académica de Coimbra. Il passe les sept saisons suivantes dans les championnats semi-amateur portugais. Lors de la saison 2010-2011, il s'expatrie à Malte où il joue sous les couleurs du St. Lawrence Spurs F.C., malgré une bonne saison il n'y reste qu'une saison et est de retour au Portugal. En , il retrouve un de ses clubs formateur (l'Académica de Coimbra) qui évolue en première division portugaise. Il fait ses débuts dans la compétition le , face au Futebol Clube Paços de Ferreira en tant que remplaçant. Il faut attendre un an de plus pour qu'il marque son premier but en première division portugaise.

Carrière 
Arrêtées à l'issue de la saison 2015-2016
  2 saisons dans le championnat du Portugal de première division, 43 matchs, 1 but.
  1 saison en championnat de Malte de deuxième division, ? matchs ? buts.
  3 saisons en championnat du Portugal de troisième division, 62 matchs 5 buts.
  3 saisons en championnat du Portugal de quatrième division, 41 matchs 6 buts.

Statistiques

Synthèse 

Statistiques actualisées le 24/07/2022

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Joueur de l'Associação Académica de Coimbra
Joueur de l'Académico Viseu
Joueur du CD Fátima
Joueur du Tcherno More Varna
Joueur du CD Feirense
Joueur de l'Irtych Pavlodar
Joueur du Kisvárda FC
Joueur du SC Farense
Naissance en juin 1988
Naissance à Lousã